Иле́с Вахи́дович Тата́ев () — советский и российский чеченский кинорежиссёр и сценарист, основатель национальной кинематографии, скульптор, член Союза кинематографистов СССР, член Союза художников России, Заслуженный деятель искусств Чечено-Ингушской АССР, Заслуженный деятель искусств РСФСР (1982), Народный художник Российской Федерации (2008).

Биография 
Илес Татаев родился 1 мая 1938 года в селе Старые Атаги Чечено-Ингушской АССР. В 1944 году был депортирован в Казахстан. В 1958 году окончил школу и поступил на филологический факультет Чечено-Ингушского университета.

После окончания университета в 1964 году начал работать помощником режиссёра на Грозненском телевидении. В 1968 году с отличием окончил Высшие курсы кинорежиссёров в Москве. Является автором более 30 музыкально-фольклорных, художественных и документальных кинофильмов. 30 октября 1982 года ему было присвоено звание «Заслуженный деятель искусств РСФСР».

В 1990 году был избран депутатом Верховного Совета Чечено-Ингушетии 9-го созыва.

В 1995 году участвовал в создании Чечено-Ингушской киностудии и стал её директором и режиссёром. В 1996 году в связи с обстановкой в Чечне переехал в Москву.

Параллельно с работой в кино занимался созданием скульптур из капа. Персональные выставки Татаева прошли во многих городах России. Его работы есть во многих государственных и частных коллекциях США, Европы, Ближнего Востока. В 2005 году прошла его персональная выставка в Государственной Третьяковской галерее. В 2008 году Татаеву было присвоено звание «Народный художник Российской Федерации».

В Грозном и Москве работают галереи Илеса Татаева.

Фильмография 
Художественные
 «Горская новелла» (1979 год);
 «Когда отзовется эхо» (1988 год);

Музыкальные
 «Даймохк» (Земля отцов);
 «Илли»;
 «Эхо в горах»;
 «Вайнах»;
 «Голос гор».

Документальные
 «Танец — жизнь моя»;
 «Память древних бойниц»;
 «Долгожители»;
 «В стране башен».

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Илес Татаев на сайте chechnyafree.ru
 
 
 Чеченский гений Илес Татаев

Художники Чечни
Выпускники Чеченского государственного университета
Заслуженные деятели искусств Чечено-Ингушской АССР
Депутаты Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР